|-
| 7301 || 1993 AB || 2 ianuarie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 7302 || 1993 CQ || 10 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 7303 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7304 Namiki ||  || 9 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7305 Ossakajusto ||  || 8 februarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7306 Panizon || 1994 EH || 6 martie 1994 ||  || 
|-
| 7307 Takei ||  || 13 aprilie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7308 Hattori ||  || 31 ianuarie 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 7309 Shinkawakami || 1995 FU || 28 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7310 ||  || 19 iulie 1995 ||  || 
|-
| 7311 Hildehan || 1995 TU || 14 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 7312 ||  || 13 ianuarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7313 Pisano || 6207 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7314 Pevsner || 2146 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7315 Kolbe || 1136 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7316 Hajdu || 3145 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7317 Cabot || 1940 ED || 12 martie 1940 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 7318 Dyukov || 1969 OX || 17 iulie 1969 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 7319 Katterfeld ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7320 Potter ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 7321 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7322 Lavrentina ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7323 Robersomma ||  || 22 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7324 Carret || 1981 BC || 31 ianuarie 1981 ||  || 
|-
| 7325 ||  || 28 august 1981 || Kleť || 
|-
| 7326 Tedbunch ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7327 Crawford ||  || 6 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7328 Casanova ||  || 20 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7329 Bettadotto || 1985 GK || 14 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7330 Annelemaître || 1985 TD || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7331 Balindblad || 1985 TV || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7332 Ponrepo ||  || 4 decembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7333 Bec-Borsenberger ||  || 29 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7334 Sciurus || 1988 QV || 17 august 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  || 1989 JA || 1 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 6 septembrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7337 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7338 ||  || 12 noiembrie 1990 || Fujieda || , 
|-
| 7339 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7340 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
|  || 1991 VK || 1 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 7342 Uchinoura ||  || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7343 Ockeghem ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7344 Summerfield || 1992 LU || 4 iunie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 7345 Happer || 1992 OF || 28 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
|  ||  || 20 februarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 7347 || 1993 EW || 12 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
|  ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7349 Ernestmaes ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 7350 || 1993 VA || 7 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7351 Yoshidamichi ||  || 12 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
|  || 1994 CO || 4 februarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7353 Kazuya ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || , 
|-
| 7354 Ishiguro ||  || 27 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7355 Bottke ||  || 25 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7356 Casagrande ||  || 27 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 7357 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 7358 Oze ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7359 Messier || 1996 BH || 16 ianuarie 1996 || Kleť || 
|-
| 7360 Moberg ||  || 30 ianuarie 1996 || La Silla || 
|-
| 7361 Endres ||  || 16 februarie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 7362 Rogerbyrd || 1996 EY || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 7363 Esquibel ||  || 18 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 7364 Otonkučera || 1996 KS || 22 mai 1996 ||  || K. Korlević
|-
| 7365 Sejong ||  || 18 august 1996 || JCPM Sapporo || 
|-
| 7366 Agata || 1996 UY || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7367 Giotto || 3077 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7368 Haldancohn || 1966 BB || 20 ianuarie 1966 ||  || 
|-
| 7369 Gavrilin || 1975 AN || 13 ianuarie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 7370 Krasnogolovets ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 7371 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7372 Emimar || 1979 HH || 19 aprilie 1979 ||  || 
|-
| 7373 Stashis ||  || 27 august 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7374 || 1980 DL || 19 februarie 1980 || Kleť || 
|-
| 7375 || 1980 PZ || 14 august 1980 || Kleť || Z. Vávrová
|-
| 7376 Jefftaylor ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7377 Pizzarello ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7378 Herbertpalme ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7379 Naoyaimae ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7380 || 1981 RF || 3 septembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 7381 Mamontov ||  || 8 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7382 Bozhenkova ||  || 8 septembrie 1981 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 7383 Lassovszky || 1981 SE || 30 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 7384 || 1981 TJ || 6 octombrie 1981 || Kleť || 
|-
| 7385 Aktsynovia ||  || 22 octombrie 1981 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7386 Paulpellas || 1981 WM || 25 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 7387 Malbil ||  || 30 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7388 ||  || 23 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7389 Michelcombes || 1982 UE || 17 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7390 Kundera || 1983 QE || 31 august 1983 || Kleť || Kleť
|-
| 7391 Strouhal ||  || 8 noiembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7392 Kowalski || 1984 EX || 6 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7393 Luginbuhl ||  || 28 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 7394 Xanthomalitia ||  || 18 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7395 ||  || 10 septembrie 1985 || Kleť || 
|-
| 7396 Brusin ||  || 4 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 7397 || 1986 QS || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7398 Walsh || 1986 VM || 3 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7399 ||  || 29 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7400 Lenau ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-